Санџак има више значења:

Географија 
 Санџак, географска област која се налази у Србији и Црној Гори, историјска Рашка област.
 Санџак (Доњи Вакуф), насељено мјесто у општини Доњи Вакуф, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Историја 
 Санџак (административна јединица), административна јединица Османског царства.
 Санџак (1943—1945), привремена политичко-територијална јединица НОП-а Југославије (1943–1945).

Публикације 
 Санџак (лист), лист за културно и економско подизање Санџака који је почео да излази 1932, а чији континуитет данас наставља лист Полимље

Види још 
 Шаблон:Османски санџаци у српским земљама
 Санџак-бег
 Црногорски НОП одред за операције у Санџаку
 Трећа пролетерска санџачка ударна бригада
 37. санџачка дивизија НОВЈ
 Повлачење партизана у Санџак 1941.
 Пробој Армијске групе Е кроз Санџак
 Земаљско антифашистичко веће народног ослобођења Санџака
 Листа за Санџак
 Санџачка демократска партија
 Странка демократске акције Санџака
 Бошњачка демократска странка Санџака